Волхв:

 Волхвы — древнерусские языческие жрецы.
 Волхвы — маги, согласно Евангелию, пришедшие поклониться малолетнему Иисусу Христу.

Имя
 Волхв (сын Словена) — мифический новгородец, именем которого названа река Волхов.
 Волхв Всеславич — богатырь, персонаж русских былин.

В культуре
 «Волхв» (The Magus; 1965) — роман английского писателя Джона Фаулза.
 «Волхв» (The Magus; 1968) — фильм режиссёра Гая Грина по одноимённому роману Джона Фаулза.

См. также